Сен-Мем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Сена і Марна
 Сен-Мем () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Альпи Верхнього Провансу